

Toponymes

Florencia est une localité d'Argentine.

Florencia est une municipalité du département du Caquetá.
 Florencia est une municipalité du département du Cauca.

Florencia est une municipalité de Cuba.